Szembek ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Andreas Johann Szembek (Schönbeck; 1680–1740), Sohn des Starosten von Biecz, Palatinatus Cracoviensis
 Michał Szembek (1650–1726), Weihbischof in Krakau
 Peter von Szembek (1845–1896), Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Włodzimierz Szembek (1883–1942), polnischer Salesianer Don Boscos und Opfer des Nationalsozialismus

 sowie der Name eines Adelsgeschlechts, siehe Szembek (Adelsgeschlecht)